Gillis André de la Porte (1800-1869), oprichter van de Arnhemse Verzekerings Maatschappij
 Gilles André de la Porte (1866-1950), advocaat-generaal en procureur-generaal te Batavia en hoogleraar te Leiden
 Gilles Robert "Rob" André de la Porte (1932-2020), president van de rechtbank 's-Hertogenbosch